Женитьба Терёшки () — старинная белорусская игра, проходившая ночью на святках. Первоначальной её функцией было поближе познакомить неженатую молодёжь, примерить на себя роль женатых людей. Суть обряда — сыграть шутливую свадьбу с имитацией свадебных обрядов, обилием народных песен, танцев («Бычок», «Берёзка», полька и др.) и шуток.

До начала XX века игра была обязательным атрибутом зимних святок, приурочивалась обычно к Коляде. Игра была популярна на севере Белоруссии. В некоторых упрощённых вариантах она сохранилась до XXI века. Сейчас это действо можно увидеть в некоторых районах Витебской и Минской областей Белоруссии.

Обряд был впервые возрожден в 1998 году в Глубоком благодаря усилиям Натальи Никифорович и ансамбля, который впоследствии стал известен как . В Глубокском районе обряд является популярным рождественским развлечением и проводится там ежегодно в предрождественский период.

Описание игры 
Перед началом игры в складчину готовится «свадебный» стол с выпивкой и закусками. Затем начинаются танцы, во время которых определяются первые пары. Часто бывает, что с какой девушкой парень танцевал, с той и «женит Терешку». Потом выбирают сватью — разбитную вдову, солдатку или девушку, которая побойчее. Она ставит играющих в два ряда, с одной стороны парней, с другой — девушек, и начинает сватовство. Игра сочетается с парным танцем (музыкальный размер 3/4 или 9/8). Сватья берёт одного из парней за руку, выходит с ним на средину и запевает особый куплет, подплясывая в такт напева:

Цярэшка валочыцца,
Бо жаніцца хочацца;
Ён туды-сюды ,
Дзе мілу сваю найдзёць.
Валочыцца, выглядае,
Хто к яму любось мае.

Скрипач при этом наигрывает подходящий мотив, а стоящие по сторонам хлопают в ладоши и в ответ девушки поют:

Цярэшка, Цярэшачка!
К маей хаці сцежачка
Бітая, таптаная;
Я ў мамкі .

Пройдя раза три-четыре взад и вперёд, сватья выхватывает одну из девушек и вручает её парню. Сватья отходит в сторону, а эта пара начинает плясать под пение хора:

Цярешка хадзiў, блукаў, —
Ён жаны , шукаў,
Каб была пригожая,
Хоць куды дык гожая.
Узяў сабе дзевочку
Як тую пралесочку,
Тонкую, высокую,
Ліцом белаліцую.

Если сосватанный парень девушке не нравится — то она ловким движением увёртывается от него и убегает в ряд своих подруг. «Муж» старается её поймать, а девушки закрывают. При этом поют:

Цярэшку бяда стала:
З кім яго жана спала?
Пад дубам зялёненькім
З казаком малодзенькім.

Парень ни с чем отходит на своё место. Если же молодые люди чувствуют друг к другу симпатию или не желают обращать на себя внимания, то они отходят в сторону и становятся рядом, отдельно от тех, которые ещё не женились.

Тогда сватья снова выступает на сцену и таким же порядком, как выше описано, соединяет новую пару. И так до тех пор, пока всех не переженит. Все это пересыпается остротами, шутками, прибаутками как по адресу сватьи, когда она сделает неудачный выбор, так и по адресу «молодых», если есть к тому повод, особенно, если парень неловок и не сумеет удержать девушку. Шутки и колкости отпускают больше парни, девушки заняты пением.

В иных местностях не бывает сватьи, но присутствуют избранные «бацька з маткай» — обычно это хозяева хаты. И к ним, сидящим в красном углу, жених подводит невесту и произносит:

— Тата, мама, хачу жаніцца!
— Жаніся, сынок, жаніся, толькi цi ўмее твая дзеўка ткацi-працi, дзетак даглядацi?
(Ну, кто же будет свою невесту выставлять в плохом свете? Даже, если она толком ничего и не умеет делать).
— Умее.

Музыканты начинают играть «Лявониху». Все принимаются танцевать вокруг молодых. Родители в это время рассматривают будущую невесту. Так, как по правилам игры они против, — начинаются громкие и обстоятельные обсуждения. Мол, невеста не так хороша, да и умеет ли она готовить, ткать-прясть и шить.

В ответ невеста отвечает:
— Замуж выйсцi не напасць,
Абы замужам не прапасць.
Не ўмею нi працi, нi ткацi.
Толькi ўмею вашага сына 
Ды .
Калi захочаце мяне навучыцi,
Усё навучуся рабіцi,
Толькi замуж мяне вазьміце.

На что следует ответ:
— Матрац не падушка,
Нявестка не дачушка.

Девушка тогда:
—  не хатка,
Свякроўка не матка.

Парень, устав от взаимных «вежливостей», говорит:
— Дару зарплату тату,
Каб памог збудаваць хату,
А маме арэнбургскi пуховы платок,
Каб памагла гадаваць дачок.

Естественно, видя неисправимость сына, родители решали не мешать «детям».
— Жадаем вам мех золата i торбу медзi,
каб былi здаровыя як мядведзi.
Каб пад палком вадзілiся цяляткi,
А на палку — рабяткi.

Когда все желающие переженены, тогда с двух противоположных сторон выступают две поженившиеся пары и начинают плясать, а остальные поют:

Мая-ж ты жанулечка,
А я-ж твой мужулечка!
Мы-ж будзем на  жыць,
Мы-ж будзем дзяцей пладзіць;
Мы-ж будзем гарэлку піць,
Мы-ж будзем дзяцей жаніць и пр. …

В это время девушки снова ускользают от парней, a те их ловят, ищут. Когда так пропляшут все пары, та же процедура повторяется снова, только уже убегают парни, а девушки их ищут, причём и куплеты соответственно изменяются, вариантов которых довольно много и, в зависимости от местности варьируются на разные лады.

Натанцевавшись и наигравшись все приглашаются к столу. За столом молодёжь ведёт себя так, как обычно ведут на свадьбе — произносят тосты за молодых, кричат «Горько!», дарят символические подарки, поздравляют сватью и родителей. Молодые мужья соревнуются по «частаванню» своих жён не только вкусной едой, но и спиртным.

Расходятся поздно, далеко за полночь. Если какой-нибудь девушке выпадает возвращаться домой без знакомых и соседей, то новый «муж» обязан провести свою «жену».

Эта игра в женитьбу служит как бы прелюдией к предстоящему брачному сезону (с Зимнего свадебника до Масленицы), и многие пары впоследствии действительно соединяются брачными узами. В этой игре, по-видимому, отразились пережитки древних брачных отношений и обычаев, имевших, вероятно, связь с празднованием святок.

Игра подобная «Женитьбе Терёшки» записана в Мстиславльском уезде Могилёвской губернии под названием «Бахар».

См. также 
 Ящер (игра)
 Горелки (игра)
 Цари Коледы
 Похороны Деда
 Коляда
 Обряды и обычаи белорусов
 Терёшечка

Примечания

Литература 
 
 
  (Рэпрынтнае выданне: )
 Жаніцьба Цярэшкі // Алексютович Л. К. Белорусские народные танцы, хороводы, игры. Под ред. М. Я. Гринблата. — : Вышэйш. школа, 1978. — С. 427—430

Ссылки 
 Жаніцьба Цярэшкі // Вучэбна-навуковая лабараторыя беларускага фальклору БДУ
 «Жаніцьба Цярэшкі» // Газета «Лепельскі край», 17 января 2012
 Гульня «Жаніцьба Цярэшкі» // Радзіма мая — Беларусь
 Цярэшка // Мифология славян
 «Жаніцьба Цярэшкі» // youtube.com
 «Жаницьба цярэшки» (2010) (видео)

Белорусские обычаи
Этнография Белоруссии
Белорусские народные игры
Святки
Нематериальное культурное наследие